Daniel Rubin (né le  à Berne en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2003-2004 || HC Bienne|| LNB|| 41|| 11|| 4|| 15|| 16|| 18|| 2|| 3|| 5||8  
|-
| 2004-2005 || HC Bienne|| LNB|| 43|| 17|| 11|| 28|| 42|| 12|| 0|| 3|| 3||14   
|-
| 2005-2006 || HC Bienne|| LNB|| 42|| 13|| 15|| 28|| 40|| 20|| 8|| 4|| 12||14 
|-
| 2006-2007 || HC Bienne|| LNB|| 44|| 22|| 23|| 45|| 97|| 22|| 3|| 8|| 11||22 
|-
| 2007-2008 || HC Bâle|| LNA|| 39|| 3|| 3|| 6|| 24|| 13|| 1|| 1|| 2|| 57
|-
| 2008-2009 || Genève-Servette HC|| LNA|| 43|| 6|| 11|| 17|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0||6 
|-
| 2009-2010 || Genève-Servette HC|| LNA|| 50|| 17|| 16|| 33|| 93|| 11|| 2|| 1||3 ||35
|-
| 2010-2011 || Genève-Servette HC|| LNA|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 5|| 2|| 1||3 ||18
|-
| 2011-2012 || Genève-Servette HC ||LNA|| 50|| 12|| 17|| 29|| 74|| 9|| 3|| 3|| 6|| 14
|-
| 2012-2013 || CP Berne ||LNA|| 48|| 1|| 9|| 10|| 38|| 18|| 0|| 2|| 2|| 16 
|-
| 2013-2014 || CP Berne ||LNA|| 43|| 0|| 4|| 4|| 30|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Genève-Servette HC|| LNA|| 46|| 11|| 16|| 27|| 22|| 12|| 1|| 3|| 4|| 18
|-
| 2015-2016 || Genève-Servette HC|| LNA|| 48 || 10 || 11 || 21 || 28 || 7 || 0 || 2 || 2 || 8 
|-
| 2016-2017 || Genève-Servette HC|| LNA|| 44 || 6 || 3 || 9 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 12 	
|-
|2017-2018|| Genève-Servette HC || LNA ||42 || 3 || 3 || 6 || 32 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 	
|-
|2018-2019|| Genève-Servette HC ||LNA ||38 || 6 || 1 || 7 || 34 || 6 || 0 || 1 ||1 || 4 	

|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"| 
|-
|2012 ||align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"|

Palmarès 
 Champion de Suisse LNB en 2004, 2006 et 2007 avec le HC Bienne
 Vice-Champion de Suisse LNA en 2010 avec Genève-Servette
 Champion de Suisse LNA en 2013 avec Berne

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Bâle
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du CP Berne
Attaquant de hockey sur glace